El vocablo octante y derivados se refieren a:

 octante: concepto matemático;
 octante: instrumento astronómico para observaciones marítimas;
 proyección octante;
 Octans: constelación